Strukow, Strukov oder Stroukoff ist der Familienname folgender Personen:

 Agrippina Stroukoff, Ehefrau des russisch-französischen Malers Serge Poliakoff
 Anatoli Iwanowitsch Strukow  (1901–1988), sowjetischer Pathologe
 Dmitri Borissowitsch Strukow, theoretischer Physiker und Mitentdecker des Memristors
 Iwan Iwanowitsch Strukow, Architekt des Weißrussischen Bahnhofs in Moskau
 Nikolai Dmitrijewitsch Strukow, Architekt des Mosselprom-Gebäudes in Moskau
 Sergei Stanislawowitsch Strukow (* 1982), russischer Fußballspieler
 Vera Strukova (* 1981), russische Fußball-Nationalspielerin